AAFA steht für:

 Althoff-Amboss-Film AG (mitunter auch als "Aafa" bezeichnet)
 American Amateur Football Association, historische Bezeichnung für United States Soccer Federation
 American Apparel & Footwear Association
 Asthma and Allergy Foundation of America

AAFA